Владимир Васильевич Липаев — один из основателей отечественной школы программной инженерии, ведущий советский и российский специалист в области технологии создания программных систем реального времени. Доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. За вклад в развитие науки и техники он был удостоен звания Лауреата премии Совета министров СССР и Лауреата премии Правительства РФ в области образования. Окончил физический факультет МГУ в 1950 году. С 1954 по 1988 годы работал в Московском НИИ приборной автоматики (МНИИПА), затем был главным конструктором и председателем Координационного совета Министерства радиопромышленности СССР по автоматизации проектирования программного обеспечения, руководителем комплексного проекта "Прометей" по технологии создания крупномасштабных программных средств для систем реального времени.

Около 40 лет занимался исследованиями и разработкой программного обеспечения для систем обработки радиолокационной информации и инструментальных средств для создания управляющих программ реального времени. На базе теоретических исследований и большого практического опыта реализации крупных программных проектов под его руководством разработаны несколько больших инструментальных систем для автоматизации технологических процессов жизненного цикла сложных комплексов программ, широко использовавшихся в оборонной промышленности и частично эксплуатируемых до настоящего времени (Яуза, Руза, Прометей).

Основные научные интересы были сосредоточены в области программной инженерии, надёжности функционирования программ, открытых информационных систем и мобильности программных средств. Активно занимался проблемами обеспечения качества, тестирования, стандартизации и сертификации сложных программных комплексов.

В.В. Липаев создал научную школу. Под его руководством защитили диссертации несколько докторов наук и более 20 кандидатов наук. Он автор более 50 монографий и учебных пособий в области методов, технологий и инструментальных средств тестирования, а также в области стандартизации и сертификации сложных комплексов программ и систем реального времени. Около 20 лет он преподавал курс «Программной инженерии» в ряде ВУЗов страны.

Последние годы он работал в должности главного научного сотрудника в ИСП РАН. В ИСП РАН им был написан ряд книг.

Библиография 

    Колин К.К., Липаев В.В. Проектирование алгоритмов управляющих ЦВМ. - М.: Советское радио,1970.
    Липаев В.В., Колин К.К., Серебровский Л.А. Математическое обеспечение управляющих ЦВМ. - М.: Советское радио, 1972.
    Липаев В.В., Фидловский Л.А., Филиппович В.В., Шнейдер Б.А. Отладка систем управляющих алгоритмов ЦВМ реального времени.- М.: Советское радио, 1974.
    Липаев В.В., Яшков С.Ф. Эффективность методов организации вычислительного процесса в АСУ. - М.: Статистика, 1975.
    Липаев В.В. Проектирование математического обеспечения АСУ.- М.: Советское радио, 1977.
    Липаев В.В. Распределение ресурсов в вычислительных системах. - М.: Статистика, 1979.
    Малиновский Б.Н., Липаев В.В., Слобадинюк Т.Ф. Справочник по цифровой вычислительной технике (программное обеспечение). т.2, Киев. Техника, 1981.
    Липаев В.В. Надёжность программного обеспечения АСУ. - М.: Энергоиздат, 1981.
    Липаев В.В. Качество программного обеспечения. - М.: Финансы и статистика, 1983.
    Липаев В.В., Серебровский Л.А., Гаганов П.Г. и др. Технология проектирования комплексов программ АСУ. - М.: Радио и связь, 1983.
    Липаев В.В. Тестирование программ. - М.: Радио и связь, 1986.
    Липаев В.В., Потапов А.И. Оценка затрат на разработку программных средств. - М.: Финансы и статистика, 1988.
    Липаев В.В. Проектирование программных средств. Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1990.
    Липаев В.В, Позин Б.А., Штрик А.А. Технология сборочного программирования. - М.: Радио и связь, 1992.
    Липаев В.В. Управление разработкой программных средств. Методы, стандарты, технология. - М.: Финансы и статистика, 1993.
    Липаев В.В. Отладка сложных программ.– М.: Энергоатомиздат, 1993.
    Липаев В.В. Сертификация информационных технологий, программных средств и баз данных. Казань, 1995.
    Липаев В.В. Сертификация программных средств типовых ИВС региональной информатизации.– М.: Изд. ВНИИПВТИ. 1995.
    Костогрызов А.И., Липаев В.В. Сертификация качества функционирования автоматизированных информационных систем. - М.: Изд. Вооружение. Политика. Конверсия. 1996.
    Липаев В.В. Международные стандарты, поддерживающие жизненный цикл программных средств. – М.: МП Экономика. 1996.
    Липаев В.В. Алгоритмическая и программно-технологическая безопасность информационных систем. – М.: МП Экономика.1996.
    Липаев В.В. Программно-технологическая безопасность информационных систем. – М.: МИФИ. 1997.
    Липаев В.В., Филинов Е.Н. Мобильность программ и данных в открытых информационных системах. – М.: РФФИ. 1997.
    Липаев В.В. Документирование и управление конфигурацией программных средств. – М.: СИНТЕГ. 1998.
    Липаев В.В. Надёжность программных средств. - М.: СИНТЕГ.1998.
    Липаев В.В. Системное проектирование сложных программных средств для информационных систем. - М.: СИНТЕГ. 1999.
    Липаев В.В. Требования к структуре и содержанию документации на прикладные программные средства информационных систем. Методическое руководство. - М.: СТАНКИН. 1999.
    Липаев В.В. Тестирование программных средств. Методическое руководство. – М.: СТАНКИН. 1999.
    Липаев В.В. Сопровождение и конфигурационное управление версиями сложных программных средств. Методическое руководство. – М.: СТАНКИН. 2000.
    Липаев В.В. Обеспечение качества программных средств. Методы и стандарты. – М.: СИНТЕГ. 2001.
    Липаев В.В. Выбор и оценивание характеристик качества программных средств. Методы и стандарты. – М.: СИНТЕГ. 2001.
    Липаев В.В. Системное проектирование сложных программных средств для информационных систем. Издание второе переработанное и дополненное. - М.: СИНТЕГ. 2002.
    Липаев В.В. Качество программных средств. Методические рекомендации. – М.: Янус-К. 2002.
    Липаев В.В. Фрагменты истории развития отечественного программирования специализированных ЭВМ в 50 – 80-е годы. – М.: СИНТЕГ. 2003.
    Липаев В.В. Методы обеспечение качества крупномасштабных программных средств. – М.: РФФИ. СИНТЕГ. 2003.
    Липаев В.В. Функциональная безопасность программных средств. – М.: СИНТЕГ. 2004.
    Липаев В.В. Технико-экономическое обоснование проектов сложных программных средств. – М.: СИНТЕГ. 2004.
    Липаев В.В. Анализ и сокращение рисков проектов сложных программных средств. – М.: СИНТЕГ. 2005.
    Липаев В.В. Документирование сложных программных средств. – М.: СИНТЕГ. 2005.
    Липаев В.В. Сопровождение и управление конфигурацией сложных программных средств. – М.: СИНТЕГ. 2006.
    Липаев В.В. Процессы и стандарты жизненного цикла сложных программных средств. Справочник. – М.: СИНТЕГ. 2006.
    Липаев В.В. Документирование в жизненном цикле программных средств. Методические рекомендации. – М.: Янус-К. 2006.
    Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. Учебник. – М.: ГУ-ВШЭ. 2006.
    Липаев В.В. Отечественная программная инженерия: фрагменты истории и проблемы. – М.: СИНТЕГ. 2007.
    Липаев В.В. Тестирование крупных комплексов программ на соответствие требованиям. Учебник. – М.: Глобус. 2008.
    Липаев В.В. Экономика производства сложных программных продуктов. – М.: СИНТЕГ. 2008.
    Липаев В.В. Человеческие факторы в программной инженерии: рекомендации и требования к профессиональной квалификации специалистов. Учебник. – М.: СИНТЕГ. 2009.
    Липаев В.В. Сертификация программных средств. Учебник. – М.: СИНТЕГ. 2010.
    Липаев В.В. Тестирование компонентов и комплексов программ. Учебник. – М.: СИНТЕГ. 2010.
    Липаев В.В. Экономика производства программных продуктов. Издание второе. – М.: СИНТЕГ. 2011.
    Липаев В.В. Проектирование и производство сложных заказных программных продуктов. – М.:СИНТЕГ. 2011.
    Липаев В.В. Очерки истории отечественной программной инженерии 1940-е – 80-е годы. – М.: СИНТЕГ, 2012.
    Липаев В.В. Проблемы программной инженерии. Лекции ведущих учёных России. Красноярск. СФУ. 2011.
    Липаев В.В. Надёжность и функциональная безопасность комплексов программ реального времени. – М.: Изд. Светлица. 2013.
    Липаев В.В. Программная инженерия сложных заказных программных продуктов. Учебное пособие. Книга и электронный учебник с электронным дополнением Экономика программной инженерии сложных заказных программных продуктов. – М.: Изд. Макс - пресс. 2014.

Ссылки 
 В.В. Липаев (о нём и его трудах) на портале ИСП РАН.
 В.В. Липаев (о нём на портале Компьютерного музея).
 упавшие ссылки
 Российский государственный архив научно-технической документации (http://rgantd.ru/). Страница юбилейных дат 2018 года (http://rgantd.ru/vydayushchiesya-deyateli-fondoobrazovateli-rgantd-yubileinye-daty-v-2018.shtml).